Rak se lahko nanaša na več stvari:

 rak, skupina malignih bolezni
 Rak, ozvezdje
 Rak, astrološko znamenje
 rak (Cancer), rod živali 
 raki (Crustacea), poddeblo členonožcev
 Rak, reka v Sloveniji
 Rak, priimek več znanih oseb